MRD steht für:
 Motor Racing Developments, siehe Brabham
 Alberto Carnevalli Airport (IATA-Code), Flughafen von Mérida (Venezuela), Venezuela

Mrd. steht für:
 Milliarde, Zahlwort für die Zahl 1.000.000.000 bzw. 109

mrd steht für:
 Magar (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Magar (Ethnie), eine der Magar-Chepang-Sprachen in Zentral-Nepal
 Minimal residual disease (minimale Resterkrankung), siehe akute lymphatische Leukämie

Abkürzung